Lista portów lotniczych w Togo, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 World Aero Data
 Aircraft Charter World

 
Togo